Lukowyszcze (do 1946 Hołodówka) – wieś na Ukrainie w rejonie rohatyńskim obwodu iwanofrankiwskiego.
 Zadnistriany (do 1947 Hołodówka) – wieś na Ukrainie w rejonie samborskim obwodu lwowskiego.